1.A hrvatska odbojkaška liga 2008./09., najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske je prvi put u povijesti osvojila momčad Zagreba.

Sudionici 
 Centrometal, Čakovec
 Daruvar, Daruvar
 Karlovac, Karlovac
 Mladost, Kaštel Lukšić
 Mursa PAN Papirna industrija, Osijek
 Rijeka, Rijeka
 Rovinj, Rovinj
 Sisak, Sisak 
 Šibenik, Šibenik
 Varaždin, Varaždin
 Mladost, Zagreb *
 Zagreb'', Zagreb *
* prvi dio sezone igrali MEVZA ligu, u prvenstvu igrali samo doigravanje

Ljestvica i rezultati

Ljestvica 1-A lige

Doigravanje

Konačni poredak 
 Zagreb
 Mladost Zagreb
 Karlovac
 Rijeka
 Sisak
 Mladost Kaštel Lukšić
 Mursa PAN Papitna industrija Osijek
 Varaždin
 Centrometal Čakovec
 Daruvar
 Šibenik
 Rovinj

Poveznice 
 1.B liga 2008./09.
 Kup Hrvatske 2008.
 MEVZA 2008./09.

Izvori 
 Udruga klubova prvih odbojkaških liga, završni bilten 2008./09. 

2008-09